Spaventapasseri – dispositivo per impedire agli uccelli di danneggiare i campi
 Spaventapasseri – gruppo musicale beat e rock italiano attivo tra il 1967 e il 1972
 Spaventapasseri – personaggio del libro Il meraviglioso mago di Oz di Frank Baum
 Spaventapasseri – personaggio dei fumetti della DC Comics
 Spaventapasseri – personaggio dei fumetti della Marvel Comics

Pagine correlate 
 Lo spaventapasseri